Kathedraal van Angoulême, Frankrijk
 Kathedraal van Beauvais, Frankrijk
 Dom van Bremen, Duitsland
 Kathedraal van Exeter, Engeland
 Kathedraal van Genève, Zwitserland
 Sint-Pieterskathedraal (Montpellier)
 Dom van Osnabrück, Duitsland
 Dom van Regensburg, Duitsland
 Dom van Trier, Duitsland
 Dom van Worms, Duitsland
 Kathedraal van York, Engeland

Zie ook
Sint-Pieterskerk (doorverwijspagina)

Pieter